et sims spil fra EA.til sims 2.den kom 17. november 2005. Denne udvielsespakke tilføjer over 20 ferie-og vinter-tema objekter, ferie partier og julemanden i spillet.

Electronic Arts-spil
Computerspil fra 2000
2: Holiday Party Pack
Sims 2: Holiday Party Pack